Artëm Simonjan – calciatore armeno, centrocampista
 Hripsime Simonjan – scultore e docente armeno-sovietico
 Margarita Simonowna Simonjan – giornalista televisiva russa
 Nikita Simonjan –  allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico